Bezwodne (Białoruś)
 Bezwodne (obwód chersoński), wieś na Ukrainie